Betterplace steht für:

 betterplace.org, eine Internet-Spendenplattform für gemeinnützige Organisationen, seit 2007
 betterplace.me, eine Internet-Spendenplattform für private Organisationen, seit 2018
 betterplace lab, eine Forschungseinrichtung

 Better Place, ein ehemaliges Unternehmen für Elektromobilität